Сарайминская волость — административно-территориальная единица в составе Феодосийского уезда Таврической губернии.
Образована в 1860-х годах, в результате земской реформы Александра II, в основном, из селений бывшей Чурубашской волости. Располагалась в восточной части уезда, занимая восток Керченского полуострова.

Состав и население волости на 1889 год 
Первые данные о составе волости и населении содержатся в «Памятной книге Таврической губернии 1889г», согласно которой в волости было 62 селения с 9 805 жителями.
 Аджи-Бай — 185 жит.
 Арпач — 80 жит.
 Атан-Алчин — 151 жит.
 Бешаул — 335 жит.
 Бештарым — 155 жит.
 Бешуй-Эли — 54 жит.
 Большой Бабчик — 76 жит.
 Дейре-Салын — 30 жит.
 Джайлав — 372 жит.
 Джанкой — 156 жит.
 Джанкой-Ортель — 28 жит.
 Джапар-Берды — 327 жит.
 Джума-Эли — 7 жит.
 Ильгеры-Кипчак — 245 жит.
 Ильгери-Коджалки — 327 жит.
 Казаул — 335 жит.
 Камыш-Бурун — 80 жит.
 Каралар — 61 жит.
 Карангит-Дюрмен — 551 жит.
 Китай — 119 жит.
 Кият-Сараймин — 1209 жит.

 Конрама — 60 жит.
 Конрат — 245 жит
 Кончек — 847 жит.
 Коп-Кочеген — 1209 жит.
 Коп-Сараймин — 1209 жит.
 Коп-Такил — 494 жит.
 Корсак — 75 жит.
 Кошкуй — 82 жит.
 Кыр-Кояш — 847 жит.
 Культебе — 372 жит.
 Марьевка — 169 жит.
 Мама — 156 жит.
 Мавлюш — 133 жит.
 Малый Бабчик — 60 жит.
 Мариенталь — 95 жит.
 Маяк-Салын — 230 жит.
 Мисир — 121 жит.
 Ново-Александровка — 308 жит.
 Ново-Васильевка — 38 жит.
 Ново-Николаевка — 78 жит.
 Опук — 175 жит.

 Ортель — 1209 жит.
 Палапин — 83 жит.
 Паша-Салын — 220 жит.
 Суин-Эли — 108 жит.
 Суйруташ — 278 жит.
 Тобечик — 122 жит.
 Туркмен — 63 жит.
 Узунлар — 847 жит.
 Учевли-Кенегез — 327 жит
 Хартжибие — 304 жит.
 Чобак — 847 жит.
 Чокур-Кояш — 847 жит.
 Чомши — 278 жит.
 Чонгелек — 847 жит.
 Чорелек — 109 жит.
 Чурубаш — 538 жит.
 Чегене — 130 жит.
 Шейх-Асан — 47 жит.
 Эльтеген — 184 жит.
 Элькеджи-Эли — 847 жит.
 Яныш-Такыл — 144 жит.

Состав и население волости на 1892 год 
Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год…» в волости числслось 4360 жителей в 56 населённых пунктах.

 Аджибай — 56 жит.
 Аджи-Эли — 31 жит.
 Башаул — 137 жит.
 Бештарым — 173 жит.
 Большой Бабчик — 20 жит.
 Васильевка — 35 жит.
 Гурьевская скала — 10 жит.
 Дейре-Салын — 7 жит.
 Джайлав — 158 жит.
 Джанкой — 67 жит.
 Казаул — 164 жит.
 Каралар — 5 жит.
 Китай — 63 жит.
 Кончек — 102 жит.

 Коп-Кочеген — 214 жит.
 Коп-Такил — 407 жит.
 Кошкуй — 25 жит.
 Кояш — 119 жит.
 Культобе — 37 жит.
 Мама — 215 жит.
 Марьевка — 40 жит.
 Маяк-Салын — 13 жит.
 Мисир — 121 жит.
 Ново-Александровка — 323 жит.
 Ново-Дмитриевка — 11 жит.
 Опук — 191 жит.
 Паша-Салын — 19 жит.
 Сараймин — 500 жит.
 Суин-Эли — 73 жит.

 Такил — 26 жит.
 Темеш — 10 жит.
 Тобечик (Ортель) — 182 жит.
 Туркмень — 12 жит.
 Узунлар — 125 жит.
 Учкую — 8 жит.
 Чигине — 88 жит.
 Чоралек — 81 жит.
 Чобак — 68 жит.
 Чонгелек — 111 жит.
 Чурубаш — 252 жит.
 Шеих-Гасан — 28 жит.
 Элькеджи-Эли — 98 жит.
 Эльтеген — 90 жит.
 Яныш-Такыл — 31 жит.

При этом, в части поселений официально жителей и домохозяйств не числилось:

 Аткары-Коджалки
 Биюк-Тархан
 Камыш-Бурун
 Конрама
 Коп-Сараймин
 Кучук-Тархан

 Малый Бабчик
 Сеит-Эли
 Сиюрташ
 Султановка
 Чокрак-Бабчик
 Чолачик

Состав и население волости на 1902 год 
Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год…» в волости числслось 8 410 жителей в 66 населённых пунктах.

 Аджибай — 11 жит.
 Аджи-Эли — 146 жит.
 Айман-Кую — 59 жит.
 Бабчик-Кезы — 53 жит.
 Башаул — 128 жит.
 Бештарим — 32 жит.
 Немецкий Бештарим — 128 жит.
 Татарский Бештарым — 57 жит.
 Васильевка — 56 жит.
 Джайлав — 250 жит.
 Джанкой — 30 жит.
 Коз-Аул — 178 жит.
 Кезы — 153 жит.
 Китай — 154 жит.
 Кончек — 93 жит.
 Коп-Кочегень — 347 жит.
 Коп-Сараймин — 702 жит.
 Коп-Такил — 494 жит.
 Кояш — 148 жит.
 Культобе — 103 жит.
 Курулу — 137 жит.
 Мамма — 335 жит.
 Марьевка — 189 жит.

 Маяк-Салын — 286 жит.
 Мисир — 187 жит.
 Ново-Александровка — 307 жит.
 Опук — 168 жит.
 Ортель — 199 жит.
 Паша-Салын — 212 жит.
 Сеит-Эли — 16 жит.
 Суин-Эли — 64 жит.
 Султановка — 162 жит.
 Такил — 26 жит.
 Темеш — 10 жит.
 Тобечик — 15 жит.
 Узунлар — 121 жит.
 Чегене — 240 жит.
 Чобак — 96 жит.
 Чонгелек — 90 жит.
 Чоралек — 101 жит.
 Чурубаш — 634 жит.
 Шеих-Асан — 33 жит.
 Экитав-Кочегень — 19 жит.
 Элькеджи-Эли — 86 жит.
 Эльтеген — 121 жит.
 Яныш-Такыл — 200 жит.

Также в «Памятной книжке…» записано 16 хуторов: Большой Бабчик — 168 жит., Гурьевская скала — 10 жит., Дейре-Салын — 7 жит., Джанкой-Ортель — 24 жит., Камыш-Бурун — 124 жит., Каралар — 80 жит., Конраша — 5 жит., Кошкуй — 21 жит., Палапан — 19 жит., Сиюрташ — 5 жит., Тархан — 15 жит., Темеш — 15 жит., Туркмень — 62 жит., Учкую — 9 жит., Чолачик — 151 жит., Чомаш-Такил — 31 жит., 4 экономии: Ильинка — 81 жит., Ортаус — 4 жит., Суикель — 187 жит., Шеих-Асан — 16 жит.

В трёх населённых пунктах жителей не числилось: Баугера, Джапар, Касьян.

Состав волости на 1915 год 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в Салынской волости Феодосийского уезда числилось 101 различное поселение в которых проживало 2484 человека приписных жителей и 5735 — «посторонних». Из них числились следующие деревни:

 Аджибай
 Аджи-Эли
 Айман-Кую
 Бабчик Большой
 Башаул
 Башаул (на вакуфе)
 Бештарем Немецкий
 Бештарем Татарский
 Васильевка
 Джайлав
 Казаул
 Каралар
 Кезы
 Китай
 Конрама
 Кончек
 Коп-Кочегень
 Коп-Такил
 Кошкуй
 Кояш
 Культобе

 Мама Русский
 Мама татарский
 Марьевка
 Маяк-Салынь
 Мисир
 Ново-Александровка
 Опук (вакуф)
 Ортель (или Орта-Эли)
 Паша-Салын
 Сараймин
 Суин-Эли
 Такил 
 Тобечик
 Узунлар
 Чегене
 Чонгелек
 Чоралек
 Чомаш-Такил
 Чурубаш
 Элькеджи-Эли
 Эльтеген
 Яныш-Такыл

Также в волости числилось 11 хуторов: Бабчик Малый, Башаул, Джанкой, Джанкой-Ортель, Кир-Кояш, Чаланчик, Яныш, Чобак, 20 экономий — Васильевка, Джапар, Ильинка (она же Дейре-Салынь), Камыш-Бурун, Кочегень Экитав, Мариенталь, 4 — Мисир, Ортаул, 2 — Сараймин, Сеит-Эли, Султановка, Тархан, Темеш, Туркмень, Учкую (или Бикеч), Чурубаш, Шеих-Асан, Эльтеген и 6 имений Нимфея, Суюрташ-Культобе, 2 — Тобечик, Чоралек, Шеих-Асан.

Кроме того — железнодорожный разъезд Багрево, железнодорожная станция Салынь, маяки: Верхне-Бурунский, Казаул-Маяк, Камыш-Бурун, Нижне-Бурунский, Чурубаш-Маяк; пристани: Дуранте-Пристань, Казаул-Пристань; «скалы» — Багрево-Скала, Каралар-Скала, Ново-Александровская, Тархан-Скала; рудники — Эльтеген и Казаул-Рудник.

Волость существовала до упразднения системы при Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года. Основная часть населённых пунктов была включена в состав Керченского уезда, в октябре 1923 года преобразованного в Керченский район.

Примечания

Литература